Открытый чемпионат Чили по теннису 2020 () — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Сантьяго (Чили) на открытых грунтовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере около 675 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

В 2020 году турнир проходил в период с 24 февраля по 1 марта.

Общая информация 
Чемпионы 2020

Рейтинговые очки

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 17 февраля 2020
Теннисисты, получившие "уайлд-кард": 
  Марсело Томас Барриос Вера 
  Тиагу Зайбот Вилд
  Алехандро Табило 

Теннисисты, победившие в квалификации:
  Карлос Табернер
  Мартин Клижан
  Ренсо Оливо
  Филип Хорански
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
  Хуан Пабло Вариллас

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 17 февраля 2020
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":
  Марсело Томас Барриос Вера /  Алехандро Табило
  Гонсало Лама /  Тиагу Зайбот Вилд

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Сантьяго
Теннис
Февраль 2020 года
2020